Татьяна Георгиевна Митрушина (29 апреля 1948 — 23 октября 2013) — советская и российская киноактриса, Заслуженная артистка Российской Федерации (1999).

Биография 
Татьяна Митрушина родилась 29 апреля 1948 года. В 1970 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

В 1970—1975 годах была актрисой литературного театра «Слово» (при Бюро пропаганды Союза писателей Украины). В 1976—1995 годах работала актрисой Киевской киностудии им. А. Довженко. С 1995 года стала актрисой Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького.

Дебютировала в кино в 1975 году, снялась в более чем сорока фильмах.

Умерла 23 октября 2013 года.

Награды 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (22 ноября 1999 года) — за заслуги в области искусства.

Фильмография 

  — Переходим к любви — Зинаида, сестра Дмитрия
  — Не плачь, девчонка — пассажирка (нет в титрах)
  — Праздник печёной картошки — эпизод
  — Расписание на завтра — Мария Николаевна
  — Воспоминание...
  — Дом под жарким солнцем — Люся
  — На короткой волне — эпизод
  — Талант — конструктор
  — Будьте готовы, Ваше высочество! — эпизод (нет в титрах)
  — Свадебный венок — мачеха
  — Киевские встречи (альманах «Прикосновение») — учительница
  — Поездка через город (альманах «Любовь под псевдонимом») — Татьяна Ивановна, сотрудница отдела, коллега Митрушкина
  — Платон мне друг — Неля
  — Шальная пуля
  — Осенняя дорога к маме — Валя, бессердечная пассажирка такси
  — Под свист пуль — Степанида
  — Третье измерение — Рая, подруга Ольги
  — Житие святых сестёр — Мартирия
  — Фауст — Марта (поёт Викторина Мартиросова)
  — Третий в пятом ряду — эпизод
  — Вечерницы — Татьяна, жена Михайло
  — Дом отца твоего — гостья на даче у Петра
  — Конец операции «Резидент» — эпизод
  — Красные башмачки — главная кикимора
  — Клуб женщин — дама в клубе
  — Раз на раз не приходится — дежурная на вокзале
  — Христиане — свидетельница в суде
  — Горы дымят — эпизод
  — Дама с попугаем — эпизод
  — Маленькая Вера — мать Андрея
  — Спасенному - рай
  — Вход в лабиринт — жена Окуня
  — Имя твоё — Франческа
  — Не стреляйте в меня, пожалуйста
  — Шоу-бой — эпизод
  — Мастер и Маргарита — кондуктор в трамвае (в 2-серийном варианте фильма роль вырезана)
  — Незабудки
  — Маркиз де Сад () — мадам де Флорвиль
  — Нежное чудовище — Татьяна, соседка
  — Две судьбы-2. Голубая кровь — эпизод
  — КГБ в смокинге — француженка
  — Срочно в номер (Фильм № 12 «Игры без правил») — буфетчица

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск: Татьяна Митрушина
 KM.RU: Татьяна Митрушина

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко